Travis Smith poate fi:

 Travis Smith (Oz), personaj fictiv din serialul TV Oz
 Travis Smith (muzician), fost baterist al formației Trivium
 Travis Smith (baseball), fost jucător de baseball în Major League Baseball
 Travis Smith (artist), artist grafic heavy metal
Travis Smith (ciclist), ciclist canadian